El término Dare puede referirse:

Música
Dare, un álbum de 1981, de la banda The Human League;
Dare, una banda liderada por Darren Wharton;
«DARE», una canción de Gorillaz, del álbum Demon Days (2005);
«Dare», una canción de la banda sonora de la película The Transformers: The Movie;
'Dare (La La La), una canción de Shakira, del álbum Shakira;

Cine
Dare, una película del 2009;

Literatura
a Dare (novela), una novela de 1965, escrita por Philip José Farmer.